Luna è un singolo del rapper italiano Gallagher.
Il singolo è stato pubblicato il 20 aprile 2020 ed ha visto la collaborazione del rapper argentino Duki.

Tracce